W Polsce 
 Szczytna – wzniesienie w Masywie Ślęży
 Szczytna – miasto w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Szczytna 
 Szczytna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pawłosiów
 Szczytna – gmina miejsko-wiejska 
 Szczytna – dawna gromada